Bett:
 David Kiprotich Bett (* 1992, Narok) – kenijski lekkoatleta specjalizujący się w biegach długich
 Ignaz Bett (Beth), cz.: Ignác Bett (1877, Příbram – 1918, Berlin) – czesko-polsko-niemiecka malarz i historyk sztuki
 James "Jim" Bett (* 1959, Hamilton) – piłkarz szkocki grający na pozycji środkowego pomocnika
 Josphat Kipkoech Bett (* 1990, Kericho) – kenijski lekkoatleta, długodystansowiec
 Nicholas Bett (ur. 1996) – kenijski lekkoatleta, długodystansowiec
 Nicholas Bett (ur. 1992) – kenijski lekkoatleta, płotkarz

 Wollt ihr das Bett in Flammen sehen?

Zobacz też 
 Bette
 Betta
 Betti
 Bettes
 Bettens